Aegopodium kashmirica är en flockblommig växtart som först beskrevs av Ralph Randles Stewart och Stephen Troyte Dunn, och fick sitt nu gällande namn av Pimenov. Aegopodium kashmirica ingår i släktet kirskålssläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kirskålssläktet
kashmirica